Het PDC William Hill World Darts Championship 2020 was de 27ste editie van het World Darts Championship, dat georganiseerd wordt door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 13 december 2019 en werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen. De winnaar was Peter Wright, die in de finale verrassend met 7-3 won van titelverdediger Michael van Gerwen.

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit 96 spelers. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 26 november 2019 (na de Players Championship Finals) plaatsten zich direct voor het toernooi.

Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeerden de tweeëndertig hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2019 zich.

Deelnemers:

Prijzengeld 
De prijzenpot van het PDC World Darts Championship 2020 bedroeg £2.500.000. Er werd een bonus uitgeloofd voor degene die in het hele toernooi TWEE 9-darters zou gooien. Er werd er echter niet één gegooid.

Verdeling prijzengeld

Speelschema

Eerste ronde (laatste 96) 
In de eerste ronde waren de geplaatste spelers vrijgeloot.

Tweede ronde en verder (vanaf laatste 64) 

Darts in 2019
Darts in 2020
2020